«Make Some Noise» — поп-песня американской певицы и актрисы Майли Сайрус, выступающей в качестве Ханны Монтаны — альтер эго Майли Стюарт, главной героини сериала «Ханна Монтана».

Предыстория и композиция 
Песня была написана и спродюсированная Энди Доддом и Адамом Уоттсом. Лирически песня призывает подростков встать и «пошуметь» за то, во что они верят.

Критика 
Хизер Фарес из «AllMusic» описала песню как «менее вдохновленную [версию] блестящей, синтезаторной поп-музыки и натянутых акустических баллад, которые сделали первый саундтрек Ханны Монтаны хитом».

Чарты

Примечания 

Синглы 2007 года
Песни 2007 года
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Ханна Монтана
Песни Ханны Монтаны